Die Abkürzung ORG oder org bezeichnet:

 Oberstes Rückerstattungsgericht, ehemaliges internationales Gericht Herford/München
 Oberstufenrealgymnasium, Schulform in Österreich
 Organisierte und rituelle Gewalt
 Open Rights Group, Nichtregierungsorganisation für digitale und zivile Rechte
 .org, Top-Level-Domain, ursprünglich für Nonprofit-Organisationen gedacht
 .org, Dateiendung von Lotus Organizer
 Org. war die initiale Bezeichnung der Untergrundorganisation Neu Beginnen
 Organ, in Besetzungslisten für Jazzmusik die Elektronische Orgel
 Organisation Gehlen, Nachrichtendienst der amerikanischen Besatzungsbehörden 1946
 Oxford Research Group, Nichtregierungsorganisation für einen nachhaltigeren Sicherheitsbegriff
 Zorg en Hoop, Flughafen in Surinam nach dem IATA-Code

Org ist der Name von:
 Luci van Org (* 1971), deutsche Moderatorin, Schauspielerin, Schriftstellerin, Sängerin und Bassistin

Org. steht als Abkürzung für:
 Organisation Gehlen, Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes

ORG